Tamaraw steht für: 
 Tamarau, eine asiatische Büffelart
 Toyota Tamaraw, Automodell der Marke Toyota, siehe Toyota Kijang